Ariodante Fabretti (1816-1894), archéologue et homme politique italien
 Raffaello Fabretti (1618-1700), évêque et archéologue italien